Финал Кубка Англии 1909 года () — футбольный матч, завершивший розыгрыш Кубка Англии сезона 1908/09. Это был 38-й финал Кубка Англии, старейшего клубного футбольного турнира в мире. Матч прошёл 24 апреля 1909 года на стадионе «Кристал Пэлас» в Лондоне. В нём сыграли футбольные клубы Первого дивизиона «Бристоль Сити» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился победой «Юнайтед»; единственный гол в первом тайме забил Сэнди Тернбулл.

Обзор матча 

Этот матч стал первым финалом Кубка Англии для обеих команд. Обе команды выступали в Первом дивизионе Футбольной лиги. Это была уже третья встреча «Бристоль Сити» и «Манчестер Юнайтед» в апреле 1909 года: 9 апреля «Юнайтед» проиграл «Бристолю» на домашнем стадионе с минимальным счётом, а три дня спустя команды сыграли вничью 0:0 на поле «Бристоля».

Традиционная форма обеих команд была красного цвета, поэтому перед матчем Футбольная ассоциация Англии выслала клубам предписания о смене игровых форм для этой игры. «Манчестер Юнайтед» изготовил белые футболки с V-образными шевронами на груди и красными розами графства Ланкашир, «Бристоль Сити» — синие футболки с гербами города Бристоль. «Манчестер Юнайтед» даже организовал специальный вечер для презентации формы на финал Кубка Англии, на котором выступил знаменитый певец , звезда мюзик-холла.

Перед матчем левый инсайд «Манчестер Юнайтед» Сэнди Тернбулл испытывал проблемы с коленом, но утром перед самой игрой смог убедить главного тренера Эрнеста Мангнэлла, что он может выступать. Его поддержал капитан команды Чарли Робертс, сообщивший Мангнэллу: «Тернбулл может забить гол, поэтому стоит включить его в состав».

Звездой в составе «Бристоль Сити» был Билли Уэдлок, центральный хавбек сборной Англии. Однако ему не удалось проявить себя в матче: его действия полностью нейтрализовали трио хавбеков «Юнайтед» — Дик Дакворт, Чарли Робертс и Алекс Белл. Звездой в составе «Манчестер Юнайтед» был крайний правый нападающий сборной Уэльса Билли Мередит — он был признан лучшим игроком матча.

Единственный гол в матче был забит на 22-й минуте первого тайма, когда после удара Гарольда Халса мяч попал в перекладину ворот «Бристоля» и отскочил к Сэнди Тернбуллу, который отправил мяч в ворота.

Во время матча травму получил левый защитник «Манчестер Юнайтед» Винс Хейз — он был вынужден покинуть поле. Замены в то время не предусматривались, поэтому «Юнайтед» продолжил матч с 10 игроками на поле. Мангнэлл перестроил тактику команды, чтобы восполнить выбывшее защитное звено. Через некоторое время получивший медицинскую помощь Хейз вернулся на поле, но уже не линию защиты, а в нападение. Несмотря на травму, он отыграл матч до конца.

Кубок был вручён капитану «Манчестер Юнайтед» Чарли Робертсу, который стал первым капитаном в истории команды, поднявшим над головой этой трофей.

Статистика матча

Путь к финалу 
Первыми указаны команды, игравшие на домашнем стадионе.

Литература 
 Justyn Barnes, Adam Bostock, Cliff Butler, Jim Ferguson, David Meek, Andy Mitten, Sam Pilger, Frank Taylor OBE, & Tom Tyrell. The Official Manchester United Illustrated Encyclopedia. Manchester United Books. London, 2001. ISBN 0-233-99964-7.
 Alex Murphy. The Official Illustrated History of Manchester United. Orion Books. London, 2006. ISBN 0-7528-7603-1.
 Tom Tyrrell & David Meek. The Hamlyn Illustrated History of Manchester United 1878-1996. 5th edition. Hamlyn. London, 1996. ISBN 0-600-59074-7.
 John D. T. White. The Official Manchester United Almanac. Orion Books. London, 2008. ISBN 978-0-7528-9192-7.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 

1909
Футбол в Европе в 1909 году
Кубок Англии 1909
Кубок Англии 1909
Футбол в Англии в сезоне 1908/1909
События 24 апреля
Апрель 1909 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1909 год в Лондоне